Le nom Haywood peut désigner :

Patronyme 

 Eliza Haywood (1693-1756), actrice, journaliste, dramaturge et écrivaine anglaise ;
 William Dudley Haywood (1869-1928), figure centrale du mouvement ouvrier américain ;
 Hurley Haywood (1948-), pilote automobile américain ;
 Gar Anthony Haywood (1954-), écrivain américain ;
 Nigel Haywood (1955-), diplomate britannique ;
 Brendan Haywood (1979-), ancien basketteur américain ;
 Dave Haywood (1982-), auteur-compositeur américain, membre du groupe Lady Antebellum.

Toponyme 

 Haywood, census-designated place américaine située en Oklahoma ;
 .

Homonymie de patronyme